Janikulla ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Schüttler-Janikulla (1927–2009), deutscher Schulpsychologe
 Robert Janikulla (* 1986), deutscher Biathlet